Дакия () — топоним.
 Дакия — историческая область между Тисой, Дунаем, Днестром и Карпатами, прилегавшая к северу Балканского полуострова.
 Дакия — римская провинция, существовавшая во II—III веках н. э.
 «Дакия» («Дачия») — молдавский футбольный клуб из Кишинёва, существовавший в 1999—2017 годах.
 «» — молдавский футбольный клуб из Кишинёва, являвшийся фарм-клубом «Дачии».
 «Дакия» («Дачия») — прежнее название румынского футбольного клуба «Миовени».
  («Дачия») — румынский футбольный клуб из города Брэила.
 «Дакия» — гидроавиатранспорт.
 Dacia — автомобилестроительная компания в Румынии.

См. также 
 Дакия аль-Кахина — царица берберско-иудейского княжества.
 Дачиан Шербан Варга () — румынский футболист.
 Дачия Мараини () — итальянская писательница.
 Боэций Дакийский — философ, живший в XIII веке.
 Петрус де Дация () — шведский монах доминиканского ордена.
 Дакийские войны — название двух военных кампаний I в. н. э.
 Дакийские всадники — культ, существовавший в Римской Дакии.